La granitización es la conversión parcial de una roca metamórfica en granito, dando lugar a una migmatita, mediante un proceso de metasomatismo o metasomatosis en el que la roca sustitutiva no procede de la intrusión de un magma, sino de una inyección lenta de fluidos (vapor o agua) o una difusión de iones.

Rocas metamórficas
Procesos geológicos
Teorías científicas obsoletas